Lassistenza clienti, ovvero l'insieme di servizi forniti ai clienti prima, durante e dopo l'acquisto;
Lassistenza domiciliare epatologica è destinata ai malati di cirrosi epatica, scompensati e limitati nell'autosufficienza, possono essere assistiti a domicilio facendo riferimento ai Servizi distrettuali dell'ASL che deve essere la sede organizzativa di tutte le cure territoriali e, in particolare, dell'assistenza domiciliare integrata;

Lassistenza fiscale è un servizio che viene reso ai dipendenti ed ai pensionati dai centri di assistenza fiscale (CAF), dai datori di lavoro o dagli enti previdenziali.

Lassistenza infermieristica o nursing è una disciplina focalizzata nell'assistere gli individui, le famiglie e le comunità per ottenere, riottenere e mantenere salute e funzionalità ottimali.

Lassistenza meccanica cardiaca risulta estremamente utile in tutte le situazioni di scompenso cardiaco refrattario al trattamento farmacologico. Tali dispositivi sono frequentemente utilizzati come ponte all'intervento di trapianto cardiaco.

Lassistenza sanitaria, disciplinata dall'articolo art. 32 della Costituzione italiana, garantisce il diritto di salute dei cittadini.

Lassistenza sociale è un servizio finalizzato a dare sostegno a persone, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio.

Il lavoro di cura è una forma di assistenza generalmente non formalizzata e poco riconosciuta.

Il welfare state (stato di benessere tradotto letteralmente dall'inglese), conosciuto anche come Stato assistenziale o Stato sociale', è un sistema di norme con il quale lo Stato cerca di eliminare le diseguaglianze sociali ed economiche fra i cittadini, aiutando in particolar modo i ceti meno abbienti.

Il termine di "welfare urbano", all'interno della disciplina urbanistica, può essere inteso come la capacità di un sistema urbano, o territoriale, di fornire agli individui che vi abitano, o che vi gravitano, un adeguato livello di benessere attraverso la realizzazione di attrezzature e spazi di interesse collettivo di adeguate caratteristiche qualitative, utili al soddisfacimento delle esigenze dei singoli individui.

Altri progetti